Новосёлки — бывшая деревня, сейчас микрорайон, в составе Молжаниновского района города Москвы.

На топографической карте 1860 года (так называемой карте Шуберта) Московского уезда Московской губернии деревня находившаяся примерно на этом месте именовалась Новая. А Новосёлки находились в другом месте Черкизовской волости Московского уезда.

История 
Первое упоминание деревни — в писцовой книге 1584—1586 годов. Название связано с фактом основания нового поселения. Через деревню проходила просёлочная дорога на деревни Исакова, Перепечина и далее. Известно, что к началу 1850-х годов в деревне проживало 209 крестьян. В 1858 году отмечалось уменьшение численности населения до 170 человек, что могло быть связано с переселением части жителей к Санкт-Петербургскому шоссе, во владельческие деревни Дмитровку, Новую (позже ставшей Новая Дмитровка (Новодмитровкой)) и другие. 

К началу XX века в деревне насчитывалось 192 жителя, в 1927 году — столько же.

При строительстве военного аэродрома стратегической авиации ВС Союза ССР, а позднее аэропорта «Шереметьево», в 1959 году, в окрестности деревень Новой и Дмитровки стали перевозить жителей ликвидируемых деревень Краснополянского района Подмосковья, в том числе и деревни Новосёлки (которая прекратила существование, на старом месте, см. карту Московского уезда, 1849 года). 

В Новосёлках существовало коллективное хозяйство (колхоз) «Путь коммунизма».

В 1984 году деревня с населением 209 жителей вошла в состав Ленинградского района Москвы. В 1986 году проезды деревни, не имевшие ранее названий (кроме получившего название годом ранее Новосельского проезда, ныне 1-й улицы Новосёлки), получили наименования с 1-й по 4-ю улицы Новосёлки. 

Существовал план по большому строительству в микрорайоне, под размещение муниципальных и намеченных на продажу типовых и индивидуальных разноэтажных жилых домов общей площадью 1 500 000 — 1 800 000 квадратных метров (в том числе первая очередь строительства — 800 000 кв. м., из них 1997 — 1998 годах — 400 000 кв. м.) и объектов социальной инфраструктуры города, но ему не суждено было воплотиться в жизнь.

К началу XXI века в бывшей деревне постоянно проживало 133 человека в 48 жилых домах (всего насчитывалось 56 домов).

Согласно постановлению правительства Москвы № 150-ПП, от 7 марта 2006 года, Новосёлки с населением 198 человек были намечены к отселению. Существовали планы сноса Новосёлок вместе с бывшими соседними деревнями до конца 2010 года для жилой застройки. Однако в 2009 году предполагаемый застройщик, компания «Интеко», как сообщается, отказался от строительства, и вероятен повторный конкурс на застройку территории в 2010 году.

Сейчас Новосёлки полностью срослись с частями соседних бывшими деревень Молжаниновкой и Новодмитровкой (Новая Дмитровка), находившимися по правую сторону Ленинградки.

На территории микрорайона расположены улицы:

 Гатчинская улица
 1-я улица Новосёлки;
 2-я улица Новосёлки;
 3-я улица Новосёлки;
 4-я улица Новосёлки;
 Охтинская улица;
 Охтинский проезд.

В соответствии с планами Правительства Москвы в данном микрорайоне предусмотрено новое строительство жилых домов и объектов инфраструктуры и обустройство улиц.

Примечания

Литература 
 Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома № 2608-1192, от 19 сентября 1984 года «Об утверждении акта о передаче территории некоторых населенных пунктов Московской области, переданных в административное подчинение Московскому городскому Совету народных депутатов».

Ссылки 
 Шесть деревень на севере столицы приговорены к сносу. 
 Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома № 2608-1192, от 19 сентября 1984 года «Об утверждении акта о передаче территории некоторых населенных пунктов Московской области, переданных в административное подчинение Московскому городскому Совету народных депутатов».
 Сайт Есоседи, «Здесь располагалась деревня Новосёлки». 

Населённые пункты по алфавиту
Молжаниновский